Бебра:

 Бебра — місто в Німеччині.
 Бебра — залізнична станція в Бебрі.
 Бебра (притока Фульди) — річка в Німеччині.
 Бебра — статевий член у молодіжному сленгу.

Примітки